Ринкон де лос Торос има више значења:

 Ринкон де лос Торос, Сан Пепито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ринкон де лос Торос (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон де лос Торос (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику